Fleetwood (Pensilvânia), população dos Estados Unidos
 Fleetwood Mac, banda de blues e rock
 Fleetwood Town Football Club, equipe de futbol britânico
 Fleetwood (Lancashire), população da Inglaterra

Pessoas 

 Mick Fleetwood, ator e músico britânico

 Moses Fleetwood Walker, jogador de beisebol americano

Desambiguação